

Населені пункти та їхні частини

 Бжидово — село в гміні Оструда Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Бжидово — село в гміні Сьвйонткі Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Бжидово — осада в гміні Сьвйонткі Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки